Ciwaringin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciwaringin (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 108,38), Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciwaringin, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Ciwaringin (administrativ by i Indonesien, lat -6,32, long 107,42), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar